Зидентопф, Генри Фридрих — немецкий физик.
 Зидентопф — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.